Ел Соњадор има више значења:

 Ел Соњадор (Сантијаго Тустла), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Соњадор, Запата (Сантијаго Тустла), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику